Camilloni ist der Familienname der folgenden Personen:

 Inés Camilloni (* 1964), argentinische Klimawissenschaftlerin
 Juan-Manuel Camilloni (* 1989), Tennisspieler aus Uruguay 
 Pietro Paolo Camilloni (* 1988), Schwimmer und Futsalspieler aus San Marino